Василий Иванович Крюков (1924 — 2005) — советский передовик строительной промышленности. Герой Социалистического Труда (1980).

Биография 
Родился 12 февраля 1924 года в городе Кременчуг, Полтавской области.

Рано лишившись родителей и окончив в 1940 году неполную среднюю школу В. И. Крюков начал свою трудовую деятельность — монтажником строительно-монтажного управления. В период и после Великой Отечественной войны, В. И. Крюков восстанавливал разрушенные металлургические заводы и комбинаты в Запорожье, Днепропетровске и Днепродзержинске.

В 1950 году В. И. Крюков приехал в Новотроицк и прошёл все ступени служебной лестницы от монтажника до начальника Новотроицкое строительно-монтажного управления треста «Стальмонтаж».

Строительно монтажное управление под руководством В. И. Крюкова на Орско-Халиловском металлургическом комбинате построило четыре доменных печи, девять мартенов, аглофабрику, сортопрокатный цех, универсальный стан «800». Под руководством В. И. Крюкова была построена первая очередь Киембаевского асбестового горно-обогатительного комбината.

6 июля 1966 года, 7 мая 1971 года и 10 января 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи, достигнутые в труде» Василий Иванович Крюков последовательно был награждён Орденом «Знак Почёта», Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Ленина.

4 февраля 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся производственные успехи, достигнутые при сооружении первой очереди Киембаевского асбестового горно-обогатительного комбината» Василий Иванович Крюков был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию жил в городе Новотроицк.

Умер 8 ноября 2005 года.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (4.02.1980)
 Орден Ленина (10.01.1974, 4.02.1980)
 Орден Трудового Красного Знамени (7.05.1971)
 Орден «Знак Почёта» (6.07.1966)

Примечания

Литература 
 Россовский В. П.,  Крюков Василий Иванович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Персоналии:Социалистическое соревнование